eparchia chełmska – eparchia Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, część metropolii kijowskiej istniejąca od 1240 do 1596
 eparchia chełmska – eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego istniejąca od 1905 do 1915
 diecezja chełmsko-podlaska – diecezja Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Generalnej Guberni istniejąca od 1940 do 1946
 diecezja lubelsko-chełmska – diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego istniejąca od 1989

Zobacz też 
 Diecezja chełmska (unicka)